HaHa, a Hallgatói Hálózat rövidítése
 Haha, dél-koreai előadó
 Ha Ha öböl, Kanada
 Hahadzsima, japán sziget